Die Liste der Stationen der S-Bahn Köln führt alle 71 Stationen der S-Bahn-Köln im Tarifgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS) auf. Die Stationen der Linien S6 und S11 im Tarifgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) finden sich in der Liste der Stationen der S-Bahn Rhein-Ruhr.

!
Koln